Varennais – abitanti di La Varenne (Paesi della Loira)
Varennais – abitanti di Varennes-sur-Amance